756 км, 756-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 756 км, Ост. пункт 756 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 683333.
 756 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Пензенская область). Код 633921.